Graduada en l'especialitat d’Edició a l’Escola Internacional de Cinema i TV de San Antonio de los Baños EICTV (1999, Cuba).

Membre d’AMMAC Associació de Muntadores i Muntadors audiovisuals de Catalunya.

Del 2000 al 2008 treballa a diferents empreses de postproducció a Barcelona i Madrid, duent a terme tasques com d’assistent de muntatge de cinema, editora d’institucionals, coordinadora del departament de compressió de DVD a DVD-DREAMS-INFINIA, (Barcelona) empresa de FILMAX INTERNACIONAL.

L’any 2008 viatja a Veneçuela i inicia la seva participació com a sòcia a Humana Cooperativa Audiovisual, empresa productora que actualment es dedica a la realització d’espots per a la televisió i el cinema, programes de televisió, documentals, curtmetratges i institucionals, a més de col·laborar amb coproduccions estrangeres.

Entre setembre de 2014 i juliol de 2016 coordina la Càtedra d’Edició i des de setembre de 2016 fins a desembre de 2017 treballa com a cap del Departament de Postproducció a l’Escola Internacional de Cinema i TV. EICTV (Cuba).

Recentment, ha fundat Tukurifilms (maig 2018), a Barcelona, empresa que es dedica a la gestió de postproducció per a productores i distribuïdores de cinema.

Col·labora amb el Laboratori feminista de creació documental de La Bonne.

Referències 

Cubans